Котлунгайягун (приток Вокырапъягуна)
 Котлунгайягун (приток Ингуягуна)

См. также 
 Котлунг-Ягун
 Котлунг-Яун

Ссылки